Grace Pearl Dow, née Ingalls, le   à Burr Oak (Iowa), morte à Manchester (Dakota du Sud), le , est la sœur de la romancière Laura Ingalls Wilder. 

Elle est la dernière des cinq enfants de Charles et Caroline Ingalls et devient institutrice. Elle épouse, le , Nathan William Dow et prend soin de sa sœur Mary, aveugle, après la mort de leurs parents. 

Les actrices Brenda Lea et Wendi Lou Turnbaugh jouent son rôle dans la série La Petite Maison dans la prairie.

Notes et références

Liens externes 

 .

Personnalité américaine du XIXe siècle
Naissance en mai 1877
Décès en novembre 1941
La Petite Maison dans la prairie
Décès à 64 ans